Кривина — у геометрії збірна назва ряду кількісних характеристик
 Кривина Гауса
 Кривина Менгера
 Секційна кривина
 Скалярна кривина
 Співкривина
 Кривина простору-часу
 Кривина — у гірництві один з видів деформацій

Кривина — село, Міська область Софія
 Кривина — село, Русенська область

Кривина — присілок, Кетовський район, Курганська область